Boroviczeny ist der Familienname folgender Personen:

 Aladar von Boroviczeny, ungarischer Historiker
 Franz Boroviczény (* 1932), österreichischer Geologe
 Orsolya Genzel-Boroviczeny (* 1953), deutsche Ärztin und Hochschullehrerin